Pirké Avot; een Misjna-traktaat, inhoudende joodse ethiek van rabbijnen en wijzen.
Avot (plaats); een gemeente in Frankrijk